Les aires naturelles protégées de Serbie couvrent une superficie de , soit environ 6 % du territoire du pays.

La Serbie compte 4 parcs nationaux, 12 parcs naturels, 47 réserves naturelles et 102 monuments naturels, géologiques ou botaniques ou autres officiellement reconnus par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). On y trouve aussi 10 sites Ramsar pour la conservation des zones humides et 43 zones importantes pour la conservation des oiseaux (en abrégé : ZICO)

Parcs nationaux 
La Serbie compte cinq parcs nationaux, dont celui de Šar-planina, situé au Kosovo. La création d'un sixième parc, celui de Prokletije, au Kosovo, a été proposée en 2001.

Parcs naturels et paysages d'importance exceptionnelle 
La Serbie compte 33 parcs naturels ( ; en abrégé : PP), parcs naturels régionaux ( ; en abrégé : RPP) ou sites offrant un paysage d'importance exceptionnelle ( ; en abrégé : PIO) ; huit autres sites sont proposés pour une protection.

Réserves naturelles 
La Serbie compte 70 réserves naturelles, réparties en plusieurs catégories : « réserves naturelles strictes » ( ; en abrégé : ORP), « réserves naturelles spéciales » ( ; en abrégé : SRP), « réserves naturelles intégrales » ( ; en abrégé : StPR), « réserves pour la recherche scientifique » ( ; en abrégé : NIR) et « réserves pour la protection du patrimoine génétique » ( ; en abrégé : ROGF). Six autres sites sont proposés pour une protection.

Monuments naturels

Monuments naturels géologiques 
La Serbie compte 64 monuments naturels géologiques ; 14 autres sites sont proposés à la protection dans cette catégorie

Monuments naturels botaniques 
La Serbie compte 225 monuments naturels botaniques ; plusieurs autres sites sont proposés à la protection dans cette catégorie. La liste suivante propose quelques extraits de l'ensemble.

Réserves de biosphère 
La Serbie possède deux réserves de biosphère reconnues par l'Unesco :

 Golija-Studenica, 2001
 Backo Podunavlje, 2017

Sites Ramsar 

La Convention de Ramsar est entrée en vigueur en République fédérative socialiste de Yougoslavie le 28 juillet 1977, la République socialiste de Serbie en faisant alors partie. Le 3 juillet 2001, la République fédérative socialiste de Yougoslavie accepte, en tant qu'État successeur de la RFS de Yougoslavie, la convention, rétroactivement depuis le 27 avril 1992 et le début de l'éclatement de cette dernière. Le pays devient la Serbie-et-Monténégro en 2003, puis, le 21 mai 2006, la Serbie et le Monténégro se séparent et deviennent chacun un État indépendant. Le 5 juin 2006, le Serbie annonce continuer à appliquer la Convention de Ramsar.

En janvier 2020, le pays compte 10 sites Ramsar, couvrant une superficie de  (soit moins d'1% du territoire serbe).

Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
La Serbie compte 43 zones importantes pour la conservation des oiseaux (en abrégé : ZICO).

Treize espèces vulnérables ou en danger sont présentes dans le pays, dont la phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola), l'oie naine (Anser erythropus), l'aigle criard (Aquila clanga), l'aigle impérial (Aquila heliaca), la bernache à cou roux (Branta ruficollis), la harelde boréale (Clangula hyemalis), le faucon sacre (Falco cherrug), la macreuse brune (Melanitta fusca), le percnoptère (Neophron percnopterus), le courlis à bec grêle (Numenius tenuirostris) et la grande outarde (Otis tarda)

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des montagnes de Serbie
 Liste des cours d'eau de la Serbie
 Liste des forêts de Serbie
 Liste des lacs de la Serbie
 Patrimoine culturel de Serbie

Liens externes 
 
 

 
Liste en rapport avec la Serbie
Serbie